Симфония Д. Шостаковича:
 Симфония № 1
 Симфония № 2
 Симфония № 3
 Симфония № 4
 Симфония № 5
 Симфония № 6
 Симфония № 7
 Симфония № 8
 Симфония № 9
 Симфония № 10
 Симфония № 11
 Симфония № 12
 Симфония № 13
 Симфония № 14
 Симфония № 15